Марьино () — деревня в Рассветовском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 7 км севернее районного центра Добруш и железнодорожной станции в этом городе, в 30 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по автодороге Ветка — Добруш. В деревне 88 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из 2-х параллельных улиц, ориентированных с юго-востока на северо-запад.. Застройка двухсторонняя, деревянными домами усадебного типа.

Экология и природа 
На востоке и севере граничит с лесом. На юге республиканский памятник природы — ельник.

История 
По письменным источникам деревня известна с начала XVIII века как слобода в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского во владении Чарторыйских. В 1764 году военный отряд во главе с генералом Масловым выслал из слободы в Сибирь всех староверов. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. В 1775 году деревня находилась во владении фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского, здесь располагались деревянная часовня, корчма. В 1788 году в Белицком повете Могилёвской губернии. С 1834 года владение фельдмаршала графа И.Ф. Паскевича. В 1834 году в Добрушской экономии Гомельского имения. В 1834 году имелись 2 часовни. В 1884 году староверческий молитвенный дом, 3 ветряные мельницы. В 1897 году находились: часовня, хлебозапасный магазин, маслобойня, винная лавка, 3 ветряные мельницы, староверческий молитвенный дом. В Гомельском повете Могилёвской губернии.

В 1926 году действовали почтовое отделение, начальная школа, отделение потребительской кооперации.

С 8 декабря 1926 года по 25 февраля 1977 года центр Марьинского сельсовета Добрушского, с 4 августа 1927 года Ветковского, с 12 февраля 1935 года Добрушского районов Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1929 году организован колхоз «Строитель социализма». Работала кузница.

Во время Великой Отечественной войны в октябре 1943 года оккупанты частично сожгли деревню. В боях за деревню погибли 289 советских солдат (похоронены в братских могилах в центре и в 1 км на север от деревни). Освобождена 10 октября 1943 года.

В 1959 году в составе совхоза «Добрушский» с центром в посёлке Рассвет. Размещаются 9-летняя школа, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, магазин.

В 1972 году в деревню переселились часть жителей посёлка Селезнёвка, который в настоящее время не существует.

Население

Численность 
 2004 год — 88 дворов, 165 жителей

Динамика 
 1775 год — 74 двора
 1816 год — 131 двор, 373 жителя
 1834 год — 139 дворов, 714 жителей
 1884 год — 190 дворов, 1079 жителей
 1897 год — 253 двора, 1220 жителей (согласно переписи)
 1909 год — 262 двора, 1325 жителей
 1959 год — 513 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 88 дворов, 165 жителей

Достопримечательность 

 Братская могила (1943) 

 До 2007 года на юге к деревне примыкал Шабринский биологический заказник

Известные уроженцы 
 В.М. Рубцов — член Союза художников СССР, Белорусского Союза художников

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района